Tansey ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Tansey (1870–1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Greg Tansey (* 1988), englischer Fußballspieler
 James Sheridan Tansey (1904–1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Jimmy Tansey (1929–2012), englischer Fußballspieler
 John Tansey (1901–1971), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Lieselotte Tansey, Ehrenbürgerin und Mäzenin der Stadt Celle
 Mark Tansey (* 1949), US-amerikanischer Maler
 Robert Emmett Tansey (1897–1951), US-amerikanischer Filmschaffender
 Tilli Tansey, britische Medizinhistorikerin

Zur Sammlung Tansey siehe Bomann-Museum#Miniaturensammlung Tansey